Yua är ett släkte av vinväxter. Yua ingår i familjen vinväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinväxter
Yua